Rumler je příjmení, jež nosí více osobností:

 Aleš Rumler (1940–2020) – český technik, vědec, biofyzik, diagnostik, senzibil, prognostik a léčitel
 František Rumler (1824–1909) – český právník a soudce
 Josef Rumler (1922–1999) – básník české krajiny a domova, literární kritik, historik, editor a překladatel z polštiny a do esperanta

Externí odkazy